„Kantang” – syjamski torpedowiec swojego typu z lat 30. XX wieku i okresu II wojny światowej
 Torpedowce typu Kantang – typ syjamskich torpedowców z lat 30. XX wieku i okresu II wojny światowej